Plaza Mayor (jelentése: „nagy (nagyobb) tér”) nevű tér számos spanyol nyelvű városban található.

Plaza Mayor, Madrid, Spanyolország
Plaza Mayor, a mexikóvárosi Plaza de la Constitución (Zócalo) régi neve
Plaza Mayor, Torreón, Mexikó
Plaza Mayor, Lima, Peru